104 может означать:
 104 год — високосный год, начинавшийся в понедельник.
 104 — натуральное число между 103 и 105.
 104-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.